Mark Cardoen (1952), een Vlaams politicus.
 Dirk Cardoen, een Belgische politicus.
 Georges Cardoen (1930 - 2000), een Belgische politicus.
 Bart Cardoen (1958), een Vlaamse dichter , toneelschrijver en -regisseur.
 Dany Cardoen, een Belgisch maker van telescopen en telescoopspiegels en -lenzen.
 Cardoen (auto's), een Belgische "autosupermarkt".

Zie ook
 Kardoen